Baamonde puede referirse a:

 Baamonde (Begonte), parroquia y villa española del municipio de Begonte, provincia de Lugo, Galicia.
 Baamonde (La Coruña), parroquia española del municipio de Teo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Baamonde (Muras), aldea española de la parroquia de Burgo, del municipio de Muros, provincia de Lugo, Galicia.
 Baamonde (Orense), aldea española de la parroquia de Coucieiro, del municipio de Paderne de Allariz, provincia de Orense, Galicia.